Plaats in Indonesië
 Suka Jadi (Wih Pesam), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Suka Jadi (Perbaungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Jadi (Kuala Cenaku), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Suka Jadi (Pujud), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hilir in de provincie Riau

Zie ook 
 Sukajadi (doorverwijspagina)